Spojení písmen O a X může mít různé významy:

OX 
 IATA kód Orient Thai Airlines

Ox 
 Ox (pohoří) – pohoří v Irsku
 přezdívka zpěváka Samer el Nahhala
 Doktor Ox – povídka Julese Verna